La saison 2 du concours culinaire du Meilleur Pâtissier a été diffusée sur M6 et sur RTL-TVI du  au  et animée par Faustine Bollaert, rediffusée en 2018 sur Plug RTL.
Tournée dans le parc du Château de Groussay à Montfort-l'Amaury, elle a été remportée par Mounir.

Jury 
Pour cette deuxième saison, le jury est resté le même par rapport à la première saison. Il était donc composé de :
 Cyril Lignac, chef étoilé ;
 Mercotte, critique et blogueuse culinaire.

Candidats 
Le concours a réuni 10 candidats, de 26 ans à 55 ans.

Tableau des résultats 

Légende

Les thèmes et les épreuves 
Épisode 1 – Les gâteaux de voyage
 Épreuve signature : Le cake
 Épreuve technique : Le voyageur (Première : Agathe) 
 Épreuve créative : Le pain d'épice (Invité : Sophie Laugel)
 Épreuve rattrapage : Le cupcake et popcake (Benjamin (éliminé), Stella, Jessica)

Épisode 2 – Les pâtes feuilletés
 Épreuve signature : La galette des rois
 Épreuve technique : Le pithiviers (Premier : Jean Marie)
 Épreuve créative : Le mille-feuille (Invité : Julien Alvarez)
 Épreuve rattrapage : Le palmier (Isabelle (éliminée), Jessica, Aurélie)

Épisode 3 – Les pâtes levées
 Épreuve signature : Les petits pains sucré et salé
 Épreuve technique : Le bagel (Première : Agathe)
 Épreuve créative : Le pain surprise (Invité : Jean-Luc Poujauran)
 Épreuve rattrapage : Le pain perdu (Jessica (éliminée), Aurélie, Sabrina)

Épisode 4 – Les biscuits
 Épreuve signature : Biscuit personnel à chaque candidat
 Épreuve technique : Le fraisier (Premier : Mounir)
 Épreuve créative : Le macaron (Invité : Yannick Lefort)
 Épreuve rattrapage : Le palais breton (Stella (éliminée), Gérald, Jean-Marie)

Épisode 5 – Les tartes et les tourtes
 Épreuve signature : La tarte tatin
 Épreuve technique : Le pastis gascon (Classement annulé) 
 Épreuve créative : Le vol-au-vent (Invité : Ghislaine Arabian)
 Épreuve rattrapage : Le cheese cake (Jean-Marie (éliminé), Agathe, Sabrina)

Épisode 6 – Le petit déjeuner
 Épreuve signature : Le beignet  
 Épreuve technique : brioche tressée (Première : Agathe)
 Épreuve créative : Petit déjeuner de fête (Invité : Benoît Blin)
 Épreuve rattrapage : Les crêpes (Sabrina (éliminée), Gérald, Aurélie)

Épisode 7 – Le chocolat
 Épreuve signature : Selon le candidat
 Épreuve technique : L'opéra (Première : Agathe)
 Épreuve créative : Bonbon au chocolat (Invité : Patrick Roger)
 Épreuve rattrapage : Chocolat et pâte à choux (Aurélie (éliminée), Agathe, Gérald)

Épisode 8 – Divers
 Épreuve signature : Le soufflé sucré
 Épreuve technique : Le paris-brest (Premier : Gerald)
 Épreuve créative : Mignardises (Invité : Philippe Conticini)
 Épreuve finale : Gâteau à 5 étages pour 50 personnes (Mounir (gagnant), Gérald)

Audiences

Le Meilleur Pâtissier 

 
Légende :

Le Meilleur Pâtissier : à vos fourneaux 

Légende

Articles connexes 
 Le Meilleur Pâtissier

Références 

Le Meilleur Pâtissier